9Z steht für:
 Clerget 9Z, Umlauf-Sternmotoren von Clerget-Blin
 Salmson 9 Z, Flugzeugmotor von Salmson
 (9Z)-Octadec-9-ensäure, siehe Ölsäure

Siehe auch:
 Z9

9Z